Voici la liste des planètes mineures numérotées de 506001 à 507000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 506001 à 507000

506001-506100

506101-506200

506201-506300

506301-506400

506401-506500

506501-506600

506601-506700

506701-506800

506801-506900

506901-507000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000